Sibelius puede referirse a: 
 Jean Sibelius, compositor finés.
 Aino Sibelius, mujer de Jean Sibelius.
 Patrick Sibelius, matemático y filósofo finés. 
 Kathleen Sibelius, una gobernadora de Kansas (EE. UU.). 
 Johanna Sibelius, novelista y guionista alemana.
 Karl Sibelius, director, actor y cantante austriaco. 
 Sibelius Software, una empresa de software musical británica. 
 El programa de edición de partituras Sibelius. 
 La Academia Sibelius, una academia de música clásica. 
 La Sala Sibelius, una sala de conciertos de Lahti (Sibeliustalo). 
 El Monumento a Sibelius, que se encuentra en un parque de Helsinki.  
 El Tren Sibelius, que opera entre Helsinki y San Petersburgo. 
 El Concurso Internacional de Violín Jean Sibelius. 
 La película Sibelius, dirigida por Timo Koivusalo. 
 El museo de música Museo Sibelius, en la ciudad de Turku. 
 El Instituto Sibelius (Sibelius-lukio). 
 El asteroide (1405) Sibelius.